Die Bezeichnung Haarlemsche FC kann sich auf zwei Fußballvereine aus den Niederlanden beziehen:

 den Koninklijke Haarlemsche FC
 den Haarlemsche FC Haarlem